Crown Heights es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Crown Heights (Brooklyn).
  Crown Heights (Nueva York).